Immersisphaeria är ett släkte av svampar. Immersisphaeria ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Immersisphaeria